Chopera puede referirse a:

 el sitio poblado de chopos;
 el nombre común de la planta Rhamnus frangula; o
 el nombre común de la planta Rhamnus pumila.

Topónimos
 el barrio La Chopera del distrito de Arganzuela, en Madrid (España).